Mathias Porseland är en svensk ishockeyspelare som säsongen 2015/2016 spelar i Brynäs IF i SHL.

Klubbar 
  Brynäs IF (SHL) (2015/2016-nuvarande)
  HK Vitjaz Podolsk (KHL) (2013/2014-2014/2015)
  HK Admiral Vladivostok (KHL) (2013/2014)
  HC Lev Praha (KHL) (2012/2013)
  HPK (FM-ligan) (2010/2011-2011/2012)
  Rögle BK (SEL) (2008/2009-2009/2010)
  Bofors IK (Hockeyallsvenskan) (2006/2007-2007/2008)
  Frölunda HC (SEL) (2005/2006)
  Hisingen Hockey Moderklubb

Statistik 

Statistik uppdaterad 16 april 2015

Källor  

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Rögle BK
Män
Födda 1986
Levande personer
Spelare i Frölunda HC
Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i HPK
Idrottare från Göteborg
Spelare i Admiral Vladivostok
Spelare i HK Vitjaz
Spelare i Brynäs IF